

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Иннсбрук 1964 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1964
Итоги зимних Олимпийских игр